

Patronymes 
 Pablo Gargallo (1881 – 1934), sculpteur espagnol ;
Tommaso Gargallo (1760 – 1843), poète sicilien.

Toponymes

Gargallo, commune de la province de Novare dans le Piémont ;
Priolo Gargallo, commune de la province de Syracuse en Sicile.

Gargallo, commune de la Province de Teruel.

Gargallo
